El nombre Babbitt puede referirse a:
 Babbitt (apellido), apellido inglés.
 Babbitt (metal), un metal que se utiliza para fabricar la superficie de apoyo en un cojinete de fricción.
 Babbitt (Minnesota), ciudad ubicada en el condado de St. Louis (Minnesota, Estados Unidos).
 Babbitt (novela) (1922), una novela satírica de Sinclair Lewis.
 Babbitt (película de 1924) (1924), película muda basada en la novela anterior, protagonizada por Willard Louis.
 Babbitt (película de 1934) (1934), película basada en la novela anterior, protagonizada por Guy Kibbee.